Le syntagme Italie byzantine, équivalent pour la péninsule italienne du syntagme « Espagne byzantine » pour la péninsule ibérique, peut désigner en français plusieurs séquences spatio-temporelles de l'Italie historique, dont les entités territoriales rattachées à l'Empire romain d'Orient (dit « byzantin » depuis 1557). L'Italie byzantine représente, avec l'Espagne byzantine et l'Afrique byzantine auparavant, la partie de langue officielle et liturgique latine, de tradition latine et de rite latin de l'Empire romain d'Orient, qui n'est donc pas comme l'affirment de nombreuses sources secondaires, un empire uniquement « grec ».

Composantes territoriales 
Dans l'Antiquité tardive, l'Italie redevient romaine : cela concerne la péninsule italienne et les trois îles de Corse, Sardaigne et Sicile, après leur conquête par Bélisaire et Narsès, généraux de l'empereur Justinien.

Au Moyen Âge, après l'arrivée des Lombards dans la péninsule italienne, l'expression Italie byzantine concerne, du point de vue territorial (qui a fluctué au fil des évènements, des conquêtes et des reconquêtes des uns et des autres), les régions restées rattachées à l'Empire romain d'Orient ou revenues en sa possession (les dernières possessions byzantines en Italie disparaissent au  avec les conquêtes de Roger II de Sicile) :
 l'exarchat de Ravenne ;
 le territoire de la papauté byzantine ;
 la Sicile byzantine ;
 la Calabre byzantine ;
 les Pouilles byzantines ;
 le catépanat d'Italie ;
 les duchés d'Amalfi et de Naples avant leur indépendance ;
 les républiques de Venise et de Gênes avant leur indépendance (Venise maritime, Ligurie byzantine).

Composantes civilisationnelles 
Du point de vue de l'histoire de l'art et de l'horticulture, l’Italie byzantine concerne aussi les Royaumes lombards et les Normands d'Italie, et englobe :
 l'architecture byzantine en Italie ;
 l'art byzantin en Italie ;
 l'influence byzantine dans les domaines intellectuel, musical, institutionnel, juridique, technique ou culinaire ;
 les jardins byzantins en Italie ;
 l'institution de la papauté byzantine.

Sources 

Histoire de l'Italie médiévale
Administration byzantine
Territoire du haut Moyen Âge